Asarkina — род двукрылых из семейства журчалок.

Описание 
Гипоплевры с пучком умеренно длинных волосков перед нижнем краем дыхальца. R4+5 умеренно погружена в ячейку r5. Нижняя часть лица выступает за лобный бугорок.

Систематика 
В составе рода:

Распространение 
Ввстречается на востоке Палеарктики, Ориентальной области, Новой Гвинее, Австралии, Океании, в тропической Африке и на Мадагаскаре.

Примечания 

Syrphinae
Роды двукрылых